Wahlhausen (Duitsland), een gemeente in Duitsland
 Wahlhausen (Luxemburg), een dorp in Luxemburg